Nipicola är ett släkte av svampar. Nipicola ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Nipicola